Geografia:
Estats Units: 
Bushnell (Dakota del Sud)
Bushnell (Florida)
Bushnell (Illinois)
Bushnell Township (Illinois)
Bushnell Township (Michigan)
Bushnell (Nebraska)
 Persones:
Asa S. Bushnell, polític estatunidenc i 40è Governador d'Ohio
David Bushnell, inventor estatunidenc
Horace Bushnell, teòleg estatunidenc
Nolan Bushnell, enginyer i emprenedor estatunidenc